Даун може да се отнася до:

География 
 Даун () — град в провинция Рейнланд-Пфалц, Германия, районен център и курорт
 Хохщетен-Даун () – курорт в провинция Рейнланд-Пфалц, Германия, където е и
 Замъкът Даун ()
 Даун — графство в Северна Ирландия, Обединеното Кралство

Медицина 
 Синдром на Даун

Други 
 „Даун“ — космически апарат на НАСА

Фамилни имена 
 Даун (род) (Dhaun) – аристократичен род, свързан със замъка Даун в провинция Рейнланд-Пфалц, Германия
 Джон Лангдън Даун (1828 — 1896) — британски лекар и генетик, описал първи болестта синдром на Даун през 1866 г.
 Леополд Йозеф фон Даун (1705 — 1766) — австрийски военачалник
 Лесли-Ан Даун (р. 1954) – английска актриса, модел и певица

Вижте също 
 Дауни (пояснение)
 Систъм ъф ъ Даун